Clanga ist der Name von:

 Clanga (Gattung), einer Gattung von Habichtartigen
 (8979) Clanga, einem Asteroidem